Het tennistoernooi Australian Open werd in 2018 bij de vrouwen voor de 92e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 15 tot en met 27 januari 2018.

|
|-
|align="right"|

|}

Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Serena Williams kwam haar titel niet verdedigen.

De finale ging tussen eerste reekshoofd Simona Halep en tweede reekshoofd Caroline Wozniacki. Zij streden om de eerste plaats op de wereldranglijst. Voor een van beide speelsters werd het ook de eerste grandslam­titel op hun palmares, nadat ze beiden twee eerdere finales verloren. De Deense ging met de eer strijken – zij werd de eerste Deense in de tennishistorie die een grandslamtitel won. Het was haar 28e WTA-titel, de eerste van 2018.

De Belgische Elise Mertens bereikte voor het eerst in haar carrière de halve finales op een grandslam­toernooi. In die halve finale was de als tweede geplaatste Deense Caroline Wozniacki te sterk.

De Nederlandse Kiki Bertens was als dertigste geplaatst. Zij bereikte voor het eerst in haar carrière de derde ronde in het toernooi. Ook zij moest hierin haar meerdere erkennen in Wozniacki.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde – daarin was negentiende reekshoofd Magdaléna Rybáriková te sterk in drie sets. Haar landgenote Alison Van Uytvanck strandde al in de eerste ronde – hierin was de Kroatische Petra Martić te sterk.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp verloor eveneens haar openingspartij tegen de Spaanse Lara Arruabarrena.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema Australian Open
  Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2018